Ша́пошник (іноді Шапошнік ) — російське прізвище, яке утворене від прізвиська, даного за професією — майстер з виготовлення капелюхів ().

Походження 

Прізвище Шапошник походить від прізвиська, даного за професією: предок людини з цим прізвищем був Шапошником — майстром з виготовлення шапок.

Прізвище та прізвище документовані в XVII столітті в Смоленську, Тихвіну, верхотуру, Пермі, Москві.

Згодом отримав прізвище Шапошник.

Відомі носії 

 Шапошник В'ячеслав Іванович (* 1 березня 1965, Лубни Полтавської області) — голова Сумської обласної ради (2006—2009 рр.)
 Шапошнік Єлизавета Сергіївна (позивний «Тигр»;  17 липня 1986, Кемеровська область, Росія) — українська волонтерка, боєць батальйону «Айдар», один із символів Майдану.
 Шапошник Іван Прокопович — осавул Баришівської сотні (1735—1737 рр.)
 Шапошник Ігор Андрійович (1998—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. 
 Шапошник Любов Миколаївна — секретар Подо-Калинівської сільської ради в Олешківському районі Херсонської області.
 Шапошник Микола Данилович (1934—2009) — український письменник, публіцист, композитор, автор приблизно 400 пісень, виконавець козацьких пісень у складі створених ним самобутніх колективів «Черкаські козаки», «Козак Мамай і брати-січовики», лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського.
 Шапошник Олександр Леонідович (1970—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 

 Шапошников

Примітки